Werner Friebe ist der Name folgender Personen:

* Werner Friebe (General) (1897–1962), deutscher Generalmajor
 Werner Friebe (Politiker), deutscher Politiker (CDU), MdHB